Als Addis-Abeba-Abkommen werden mehrere Friedensabkommen bezeichnet, welche in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba geschlossen wurden:
 Addis-Abeba-Abkommen (1972) für den Sudan
 Addis-Abeba-Abkommen (1993) für Somalia.
 Addis-Abeba-Abkommen (2013) für Demokratische Republik Kongo über Peace. Security and Cooperation Framework for the Democratic Republic of the Congo and the region